Топорище — село в Україні.
 Топорище — держак сокири.